Проект 613 (означение на НАТО: Whiskey class) е серия от съветски дизел-електрически патрулни подводници.

История 
Още от 1942 година Съветският съюз изпитва нужда от подводница, която може да действа постоянно под вода. През същата година започва работа по проект за заменяне на подводниците тип Щука. За главен инженер по новия проект 608 е назначен Владимир Перегудов. През 1944 година завършеният проект е представен на Управлението по корабостроене, но е отхвърлен, защото не покрива изискванията за обсег и въоръжение. В резултат на това започва работата по проект 613, който е базиран върху германските подводници от тип XXI. През 1946 година СССР получава четири такива от Великобритания. Окончателните чертежи са завършени през 1948 година. Производството продължава от 1950 до 1957 година в 4 корабостроителници, като са произведени общо 215 единици:

 Завод номер 122 (Горки) – 116 подводници
 Завод номер 444 (Николаев) – 72 подводници
 Завод номер 189 (Ленинград) – 16 подводници
 Завод номер 199 (Комсомолск на Амур) – 11 подводници

Описание 
Проект 613 се характеризира с двукорпусна конструкция със 7 херметични отсека:
 Торпеден
 Акумулаторен
 Централен пост
 Втори акумулаторен отсек, каюти за старшините
 Дизелови двигатели
 Електромоторен отсек
 Втори торпеден отсек

Подводницата разполага с 10 баластни цистерни. Основната силова установка са два двутактови дизелови двигателя 37Д, всеки с мощност 2000 конски сили. Максималната автономност на плаване при 8 възела е до 13 000 мили. Към тях се прибавят и два електродвигателя ПГ-101, всеки с мощност 1350 к.с, които осигуряват възможност за поддържане на подводен ход от 13,1 възела в продължение на часове. Има още два електродвигателя ПГ-103 за икономичен режим с мощност 50 к.с. всеки, които осигуряват подводен ход до 1,97 възела. Подводницата е снабдена и с две групи акумулаторни батерии 46СУ от по 112 елемента всяка. Първоначално проект 613 са снабдени с противовъздушни оръдия, но след 1956 година те са демонтирани, понеже са неефективни срещу реактивна авиация. Торпедното въоръжение включва 6 броя 533-мм торпедни апарата – четири носови и два кърмови. Боекомплектът включва 12 торпеда или 22 мини АМД-1000. Максималната дълбочина за стрелба е 30 метра.

Списък с модификации 

 Две лодки, С-148 и С-227, са били снабдени с оборудване за подводни биологични изследвания и получават названията „Северянка“ и „Славянка“.

Проект 613 бива последван от проект 633.

Произведени подводници от проект 613

„Красное Сормово“ (№ 112) 
Списък на произведените в "Судостроительное предприятие „Кра́сное Со́рмово“ имени А. А. Жданова" (№ 112), Нижни Новгород (Общо 116):

„Черноморский судостроительный завод“ (№ 444) 
Списък на произведените в „Черноморский судостроительный завод“ (№ 444), Николаев (Общо 72):

„Балтийский судостроительный завод“ (№ 189) 
Списък на произведените в „Балтийский судостроительный завод“ (№ 189), Ленинград (Общо 16):

„Амурский судостроительный завод“ (№ 199) 
Списък на произведените в „Амурский судостроительный завод“ (№ 199), Комсомолск на Амур (Общо 11):

Инциденти 
 На 27 януари 1961 подводница С-80 потъва заради повреда в клапана на инсталацията за снабдяване на двигателя с въздух, който пропуска вода.
 На 21 октомври 1981 подводница С-178 потъва при сблъсък с друга подводница край Владивосток.
 На 27 октомври 1981 подводница С-363 засяда в плитчини в шведски териториални води близо до военноморската база край Карлскруна.
 На 5 февруари 2007 подводница С-194 потъва край бреговете на Дания, докато бива теглена на път за датски военноморски музей.
 През 2009 година е открита потънала съветска подводница проект 613 в шведските териториални води около остров Готланд. Новините около откритието не са оповестени публично до март 2011. Счита се, че това е подводница излязла от въоръжение, теглена на буксир за Дания .

Оператори 
  – 4 подводници

Бивши 
  – 4 подводници (С-241, С-242, С-358 и С-360)
  – 2 подводници (С-244 и С-245)
  – 7 подводници
  – 12 подводници
  – 5 купени от СССР и още 21 произведени на местно ниво
  – 4 подводници

Източници 

 Проект 613 на deepstorm.ru

Вижте също 
 Подводница тип XXI

Проект 613
Икономика на Нижни Новгород
Икономика на Николаев
Икономика на Санкт Петербург
Икономика на Комсомолск на Амур